Роганович — фамилия.
 Роганович, Боян (род. 2000) — черногорский футболист, защитник.
 Роганович, Драган (Dirty South; род. 1978) — сербско-австралийский диджей.
 Роганович, Марко (род. 1997) — черногорский футболист, защитник.
 Роганович, Милош (род. 1991) — сербский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Роганович, Новак (1932—2008) — югославский футболист.